Le tournoi de qualification du simple messieurs de l'US Open de tennis 2022 se déroule du 23 au .

16 des 128 joueurs engagés se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Un joueur issu des qualifications reçoit les points de son dernier tour dans le tableau principal plus 25 points ATP supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série

Qualifiés 

  Enzo Couacaud
  Daniel Elahi Galán
  Gijs Brouwer
  Federico Delbonis
  Christopher Eubanks
  Tomáš Macháč
  Nuno Borges
  Facundo Bagnis
  Zhang Zhizhen
  Alexander Ritschard
  Wu Yibing
  Pavel Kotov
  Norbert Gombos
  Brandon Holt
  Maximilian Marterer
  Nicolás Jarry

Lucky Losers 
Le tirage des lucky losers a été fait parmi les 4 joueurs les mieux classés ayant atteint le dernier tour des qualifications, dans l'ordre : Franco Agamenone, Corentin Moutet, Hugo Grenier et Fernando Verdasco. Le tirage au sort a donné dans l'ordre : Corentin Moutet, Fernando Verdasco, Hugo Grenier et Franco Agamenone. Trois places pour des lucky losers ont été libérées à la suite des forfaits de Novak Djokovic, Hugo Dellien et Pablo Andujar.

  Corentin Moutet
  Fernando Verdasco
  Hugo Grenier

Tableaux

Premier qualifié

Deuxième qualifié

Troisième qualifié

Quatrième qualifié

Cinquième qualifié

Sixième qualifié

Septième qualifié

Huitième qualifié

Neuvième qualifié

Dixième qualifié

Onzième qualifié

Douzième qualifié

Treizième qualifié

Quatorzième qualifié

Quinzième qualifié

Seizième qualifié

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs de l'US Open de tennis 2022
 Tournoi de qualification du simple dames

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

2022
Tennis masculin en 2022